Vernay ist der Name folgender Orte:
 Vernay, eine Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz, siehe Vernay FR
 Vernay, eine Gemeinde im Canton de Beaujeu, Département Rhône, Frankreich, siehe Vernay (Rhône)
 Vernay, eine Ortschaft in der Gemeinde Chilly im Département Haute-Savoie, Frankreich

Vernay ist der Familienname folgender Personen:
 Ava DuVernay (* 1972), Filmregisseurin, Drehbuchautorin
 Claire Vernay (* 1943), deutsche Schriftstellerin
 Jean Karl Vernay (* 1987), französischer Rennfahrer
 Manon Vernay (* 1989), australische Handballspielerin
 Patrick Vernay (* 1973), französischer Triathlet 
 Robert Vernay (1907–1979), bürgerlich Robert Viandon, französischer Journalist und Filmregisseur

Siehe auch:
 Johann Nepomuk Vernay Druckerei- und Verlags AG, Druckerei- und Verlagsunternehmen im Österreich der Zwischenkriegszeit
 Verney